Kräußlich ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Kräußlich, Autor Schottland
 Heinz Kräußlich, Möbelfabrikant in Weitramsdorf
 Horst Kräußlich (1926–2010), deutscher Tierzuchtwissenschaftler
 Wolfgang Kräußlich, Chefredakteur Ke NEXT

Siehe auch:
 Kräusslich